

Geografia
 Hamelin – comune francese del dipartimento della Manica (Bassa Normandia)
 Hameln (Hamelin in inglese e francese) – città tedesca della Bassa Sassonia, dove è ambientata la fiaba de Il pifferaio di Hamelin

Persone
 Charles Hamelin – pattinatore di short track canadese
 Ferdinand-Alphonse Hamelin – ammiraglio francese
 Fortunée Hamelin – salottiera francese
 François Hamelin – pattinatore di short track canadese
 Louis-Edmond Hamelin – geografo canadese
 Marc-André Hamelin – pianista e compositore canadese
 Octave Hamelin – filosofo francese